Антагоніст — противник; в мистецтві — здебільшого негативний персонаж, який протистоїть протагоністу
 Антагоніст (фармакологія) — речовина, яка ослабляє дію іншої речовини або проявляє протилежні ефекти. Речовина, що зменшує дію агоніста. Речовина, що, приєднуючись, блокує рецептори клітин, перешкоджаючи їх нормальній реакції на інші біологічно активні агенти. 
  Антагоніст (речовина)

Див. також 
 Антагонізм

Посилання